Rörsjötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rörsjötjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (10,9 ha)
Rörsjötjärnen, Lappland, sjö i Dorotea kommun,  (5,19 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn